Hanushek ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Hanushek (* 1943), US-amerikanischer Ökonom
 Megan Hanushek (* 1971), US-amerikanische Fußballspielerin